Fricativă labiovelară, Consoană